Slovo Zodiak může znamenat:

 zvěrokruh – pás na obloze podél dráhy slunce a cyklus 12 znamení, která se cyklicky opakují během každého roku
 čínský zvěrokruh – cyklus 12 znamení odpovídající jednotlivým rokům
 Zodiak (edice) – bibliofilská knižnice, vydávaná v letech 1927–1948 Svatoplukem Klírem
 Zodiac (vrah) – americký sériový vrah, jehož totožnost je dosud neznámá
 Zodiac (film) – americký film z roku 2007 o případu sériového vraha Zodiaca